

Astronomia
 8378 Sweeney – asteroide della fascia principale

Cinema
 La squadra speciale dell'ispettore Sweeney (Sweeney!) – film statunitense del 1977 diretto da David Wickes
 Sbirri bastardi (Sweeney 2) – film statunitense del 1978 diretto da Tom Clegg
 The Sweeney – film statunitense del 2012 diretto da Nick Love

Geografia
 Sweeney Ranch – census-designated place degli Stati Uniti d'America

Persone
Alison Sweeney – attrice americana

Televisione
 L'ispettore Regan (The Sweeney) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1978

Pagine correlate
 Sweeney Todd